Northwoods – area non incorporata dell'Arizona
Northwoods – comune del Missouri